Agustín López de Alcázar (1780-1850), militar y político chileno que alcanzó el grado de coronel y fue diputado de la República chilena.
 Agustín López (15??-1614), religioso, escritor, traductor y teólogo español que llegó a ser abad de los monasterios de la Vega y de Valbuena.
 Agustín López-Munguía Canales (1951-), ingeniero químico, bioquímico, catedrático, investigador y académico mexicano. Es especialista en el área de la biotecnología industrial.
 Agustín López Campos (n/d), representante para Europa de la K.S.D.S. (Kajukembo Self Defense System1) y director del departamento de Kajukembo de la Asociación Española de Light Contact.
 Agustín (c. 1878-1935), ilustrador español.